Шотландский Первый Дивизион 1914/1915 () — 25-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 15 августа 1914 года и закончился 27 апреля 1915 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1914/1915
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1914 году
1915 год в Шотландии
Спорт в Великобритании в 1915 году